Свердло́вский райо́н — административные и муниципальные районы, названные в честь Я. М. Свердлова:

Ныне существующие 
 Свердловский район — в Красноярске (Россия).
 Свердловский район — в Орловской области России.
 Свердловский район — в Перми (Россия).
 Свердловский район — в Луганской области Украины.
 Свердловский район — район в Бишкеке.

Упразднённые и переименованные 
 Свердловский район — название Сокольского района до 1932 года, Вологодская область.
 Свердловский район — район города Горького, существовавший в 1930—1956 годах.
 Свердловский район — район города Казани, существовавший до 1956 года.
 Свердловский район — административный район города Ленинграда к западу от 12-й линии Васильевского острова, существовавший в 1936—1961 годах.
 Свердловский район — район Оренбургской области в 1935—1959 годах.
 Свердловский район — административный район Саратовской области в 1942—1960 годах (до переименования — Ней-Вальтерский район).
 Свердловский район — название Байзакского района Джамбулской области Казахстана в 1938—1995 годах.
 Свердловский район — название Жондорского района Бухарской области Узбекистана до 1992 года.